Паола Тојос () је мексичка глумица.

Филмографија:

Спољашње везе 

 Paola Toyos Званична страница
 

Рођени 1974.
Мексичке глумице
Биографије живих особа